Lião
Dinastia Liao
Zhang Liao
Rio Liao

Desambiguação